Le  du monde de volley-ball féminin a eu lieu à  Paris du 30 août au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Deuxième tour

Classement 11-17

Classement 1-10

Classement final 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

1956
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1956
Monde féminin 1956
Volley-ball à Paris
Monde féminin
Sport en France en 1956
Août 1956
Septembre 1956